Порция — количество какого-либо вида пищи, рассчитанное на разовый приём для одного человека.

В астрономии 
 Порция — спутник Урана
 (1131) Порция — астероид

Персоналии 
 Порция Катона (старшая) — сестра Марка Порция Катона младшего
 Порция Катона (младшая) — дочь Марка Порция Катона младшего

Вымышленные
  — персонаж пьесы Шекспира «Венецианский купец»

Прочее 
 Базилика Порция — первая базилика в Риме

См. также 
 Порчия
 Порция Вайт
 Порций
 Порцио